Der Begriff Schlacht von Pjöngjang kann für verschiedene militärische Auseinandersetzungen stehen:

 Schlacht von Pjöngjang (371), ausgetragen zwischen den koreanischen Reichen Goguryeo und Baekje
 Schlacht von Pjöngjang (668), ausgetragen zwischen Goguryeo und dem koreanischen Silla sowie der chinesischen Tang-Dynastie
 Schlacht von Pjöngjang (1592), ausgetragen im Imjin-Krieg
 Schlacht von Pjöngjang (1593), ausgetragen im Imjin-Krieg
 Schlacht von Pjöngjang (1894), ausgetragen im Ersten Japanisch-Chinesischen Krieg
 Schlacht von Pjöngjang (1950), ausgetragen im Koreakrieg